Diecezja Oslo – protestancka
 Diecezja Oslo – rzymskokatolicka

Strony ujednoznaczniające